Bartolomeu se poate referi la:
Bartolomeu (apostol), unul din discipolii lui Isus Cristos.
Bartolomeu I, patriarh de Constantinopol.
Bartolomeu, cartier în municipiul Brașov.
Gara Bartolomeu, gară din Brașov.
Bartolomeu Diaz, navigator și explorator portughez.
Bartolomeu Anania, cleric ortodox român.